

Géographie

Waterland-Oudeman, village de la commune de Saint-Laurent, en Flandre-Orientale

Waterland, commune de la Hollande-Septentrionale
 Waterland, région naturelle de la Hollande-Septentrionale

Cinématographie 
 Waterland, film britannique de Stephen Gyllenhaal (1992)

Littérature 
 Waterland, roman de Graham Swift (1983) 

Homonymie de toponyme